Jeep Renegade puede referirse a:

 Jeep Renegade, todoterreno comercializado por el fabricante estadounidense Jeep desde 2014.
 Jeep Renegade, prototipo de todoterreno presentado por el fabricante estadounidense Jeep en el Salón del Automóvil de Paris de 2008.